Roussines ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Roussines (Charente) im Département Charente
 Roussines (Indre) im Département Indre